O Al-Ittihad Sports & Cultural Club é um clube de futebol com sede em Ibb, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1967.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1967